In der Motorrad-Europameisterschaft-Saison 2007 wurden fünf Rennen ausgetragen.

Rennen

125-cm³-Klasse

Fahrerwertung

Klasse bis 250 cm³

Supersport

Weblinks 
 Detaillierte Statistiken zur Motorrad-Europameisterschaft bei racingmemo.free.fr (französisch)

2007
Motorsportsaison 2007